Aequornithes es un clado de aves fundamentalmente acuáticas, siendo la monofilia del grupo sustentada por varios estudios filogenéticos moleculares. El grupo incluye a los clados Gaviiformes, Sphenisciformes, Procellariiformes, Ciconiiformes, Suliformes y Pelecaniformes. Por otra parte, no incluye a otras aves acuáticas que no están relacionadas con este grupo, tales como Mirandornithes (flamencos y somormujos). Charadriiformes y Anseriformes.

Referencias 

Neognathae